Deca (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
deca (prefix), een prefix voor eenheden